Милан Јовановић је име и презиме следећих људи:

 Милан Јовановић Батут, лекар
 Милан Јовановић Караџић, добровољац Руско-јапанског рата (1904—1905)
 Милан Јовановић Морски, лекар и књижевник
 Милан Јовановић Стојимировић, новинар и књижевник
 Милан Р. Јовановић, српски фрулаш
 Милан Јовановић (глумац), глумац
 Милан Јовановић (математичар), математичар
 Милан Јовановић (професор гимназије), професор гимназије у Новом Саду (1849-1935)
 Милан Јовановић (стронгмен), стронгмен
 Милан Јовановић (фотограф), фотограф
 Милан Јовановић (фудбалер, 1981), српски фудбалер
 Милан Јовановић (фудбалер, 1983), црногорски фудбалер
 Милан Јовановић (цртач), стрипар и илустратор